Горный — посёлок в Агаповском районе Челябинской области России. Входит в состав Светлогорского сельского поселения.

География 
Расположен в центральной части района, на берегу реки Зингейки. У восточной окраины поселка — небольшое озеро.

Поселок связан грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до районного центра село Агаповка — 21 км, до центра сельского поселения поселок Светлогорск — 1 км.

История 
Поселок основан в 1920 в Воздвиженском сельсовете Янгельской станицы. 

В 1929 жители организовали колхоз «Горный», который впоследствии вошел на правах 3-го отделения в состав совхоза «Горный». 

С начала 1990-х годов на территории поселка размещается 3-е отделение ЗАО «Горный».

Население

Улицы 
 Зингейская улица
 Интернациональная улица
 Рабочая улица

Примечания 

Населённые пункты Агаповского района